Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17 van 1993 was de 5e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17, een toernooi voor nationale ploegen van landen uit Zuid-Amerika. De spelers die deelnemen zijn onder de 17 jaar. Er namen 10 landen deel aan dit toernooi dat in Colombia werd gespeeld. Colombia werd winnaar van het toernooi.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 1993, dat van 21 augustus tot en met 4 september in Japan wordt gespeeld. De drie beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Argentinië, Chili en Colombia.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finaleronde

Externe links
CONMEBOL – Sudamericano Masculino Sub 17
RSSSF

Voetbal in 1993
Voetbal in Colombia
Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17
Sportevenement in Colombia